Nicolette (album) - album uit 1978 van Nicolette Larson
 Mike Nicolette - Amerikaans professioneel golfer
 Nicolette (roman) - navertelling van onderstaand verhaal
 Aucassin et Nicolette - Frans middeleeuws verhaal
 Nicolette (zangeres) - Schots zangeres
 Nicolette Larson - Amerikaans zangeres